Кана́дская конфедера́ция была образована по указу королевы Великобритании Виктории 1 июля 1867 года после ряда предварительных конференций: Шарлоттаунская конференция проходила с 1 по 9 сентября 1864 года в столице Острова Принца Эдуарда Шарлоттауне, Квебекская конференция — с 10 по 26 октября 1864 года в Квебеке, Лондонская конференция — с декабря 1866 по март 1867 года в Великобритании. Несмотря на то, что в конференциях принимали участие представители Онтарио, Квебека, Новой Шотландии, Нью-Брансуика, Ньюфаундленда и Острова Принца Эдуарда, в Канадскую конфедерацию в июле 1867 года вошли только первые четыре провинции.

Первоначально отцами конфедерации являлись те, кто присутствовал хотя бы на одной из этих конференций. Позднее к ним стали также причислять политиков, внёсших значительный вклад в расширение состава конфедерации как до, так и после конференций, другие источники называют их основателями конфедерации.

Отцы конфедерации 
Ниже представлен список всех 36 участников конференций в алфавитном порядке с указанием принадлежности к провинции и участием в отдельных конференциях.

Основатели конфедерации 
Ниже представлен список политиков, которые не участвовали в конференциях, но внесли весомый вклад в становление конфедерации и пополнение её новыми членами.

Противники конфедерации

Примечания

Ссылки 
 

Списки политиков Канады
Списки:Великобритания